River Don steht für:

 River Don (Nordsee), Fluss in Aberdeenshire, Schottland
 River Don (Ouse), Nebenfluss der Ouse in South Yorkshire, England
 River Don (River Brun), Fluss in Lancashire, England
 River Don (Tyne), Nebenfluss des River Tyne in Tyne and Wear, England

Siehe auch:
 Don
 Don River